Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute du 13 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Gigi Fernández.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Houston
Tennis aux États-Unis en 1992
Tennis en avril 1992